Caffieri – francuska rodzina rzeźbiarzy pochodzenia włoskiego

Przedstawiciele 
 Philippe Caffieri (1634-1716) – francuski rzeźbiarz, ojciec Jacques’a
 François-Charles Philippe Caffieri (Francesco Carlo Caffieri) (1667–1721)
 Jacques Caffieri (1678-1755) – ojciec Philippe’a Caffieriego (młodszego) (1714-1774) i Jeana Jacques’a
 Phillip Caffieri (młodszy) (1714-1774) – syn Jacques’a, brat Jeana Jacques’a
 Jean Jacques Caffieri (1725-1792) – syn Jacques’a, brat Phillipe'a (młodszego)
 Charles-Marie Caffieri (1736-1799) – francuski pastelista

en:Caffieri family
es:Familia Caffieri
fr:Caffieri